Энрике Симоне Ломбардо (; 2 февраля 1866, Валенсия — 20 апреля 1927, Мадрид) — испанский художник.

Самой известной его картиной является «Анатомия сердца» (др. назв. «У неё было сердце», «Вскрытие», 1890).

Энрике Симоне Ломбардо родился в Валенсии в 1866 году. Обучался в Королевской академии изящных искусств Святого Карла в Валенсии. Он также посещал мастерскую Бернардо Феррандиса Баденеса.

В 1887 году получил грант на обучение художеству в Академии изящных искусств в Риме, где в 1890 году он написал «Анатомию сердца».

Путешествовал по всей Италии, несколько раз посещал Париж и в 1890 году совершил тур по Средиземному морю.

В 1893—1894 годы военный корреспондент в Марокко.

Лауреат нескольких международных наград, включая полученные на выставках в Мадриде (1892), Чикаго (1893), Барселоне (1896) и Париже (1900).

С 1901 года профессор Королевской академии изящных искусств Сант-Жорди в Барселоне.

С 1911 года член Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо в Мадриде.

Симоне умер в 1927 году. Его картины хранятся в Национальном музее Прадо и Музее в Малаге.

См. также 
 Список картин Энрике Симоне

Примечания

Ссылки 
 Энрике Симонет Ломбардо.

Художники Испании XIX века
Художники Испании XX века